La Masse est une rivière du sud-ouest de la France, dans le département de Lot-et-Garonne, sous-affluent de la Garonne par le Lot.

Géographie 

De , la Masse prend sa source dans le département de Lot-et-Garonne, commune de Castella et se jette dans le Lot sur la commune de Bias.

Départements et communes traversées 

 Lot-et-Garonne : Castella, Saint-Antoine-de-Ficalba, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Pujols, Lédat, Bias.

Principaux affluents 

 Ruisseau de Baniérettes : 
 Ruisseau de Lasgourgue :

Hydrologie

Voir aussi 

 La liste des cours d'eau de Lot-et-Garonne
 La liste des rivières de France
 Les débits des cours d'eau du bassin de la Garonne
 Le bassin de la Garonne

Notes et références 

Cours d'eau en Lot-et-Garonne
Système hydrologique du Lot